Иван Љубичић је победио у финалу Карлоса Моју  са 7–6(8–6), 6–2 и освојио своју прву у једину титулу на овом турниру. Моја је био двоструки узастопни шампион.

Носиоци 

  Иван Љубичић '(победник)
  Радек Штјепанек (полуфинале)
  Карлос Моја (финале)
  Парадорн Сричапан (четвртфинале)

 Жил Милер ''(четвртфинале) 
 Рајнер Шитлер ''(друго коло) 
 Бјерн Пхау ''(четвртфинале) 
 Томас Беренд ''(друго коло)

Жреб

Финалa

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб - Ченај 2006.
 Квалификације - Ченај 2006.

Отворено првенство Ченаја у тенису 2006.
Отворено првенство Ченаја у тенису — појединачно